Il termine principe origina dal latino princeps (letteralmente "capo", ", "primo"), usato per indicare in generale chi emerge all'interno di un gruppo umano o chi eccelle in qualcosa. Il termine è utilizzato soprattutto per indicare il principe, titolo nobiliare, talvolta con dignità sovrana, inferiore a quello di re.

Personaggi immaginari
 Principe  – personaggio della fiaba Biancaneve e i sette nani
 Principe  – personaggio della fiaba Cenerentola
 Principe  – personaggio della fiaba La bella addormentata
 Principe  – personaggio della fiaba La sirenetta
 Principe Azzurro  – personaggio delle fiabe

Persone
El Príncipe, soprannome di Diego Alberto Milito – calciatore argentino
Principe, nome d'arte di Massimiliano Cassaro – rapper italiano
Albino Principe – attore, sceneggiatore e regista italiano
Francesco Principe – politico italiano
Giovanni Principe – politico italiano
Joe Principe – bassista statunitense
Quirino Principe – critico musicale, musicologo, traduttore, e saggista italiano
Remy Prìncipe – violinista e didatta italiano
Sandro Principe – politico italiano, figlio di Francesco

Storia
 Princeps – titolo imperiale romano utilizzato tra il 27 a.C. e il III secolo d.C. (Età del Principato)
 Principe romano – titolo riservato al capo di una famiglia che ricevette un titolo principesco dai sovrani pontefici ed utilizzato tra il XI secolo e il 20 settembre 1870
Princeps senatus – titolo riservato al capo del senato romano durante la Repubblica
Principes (Principi) – legionari che formavano la seconda linea dell'esercito romano
 Principe germanico – figura politica, militare e religiosa presso gli antichi Germani

Altro
 Principe – stazione della metropolitana di Genova
 Príncipe – la minore delle due isole principali dello stato africano di São Tomé e Príncipe
 Il Principe – trattato di dottrina politica di Niccolò Machiavelli
 Isole dei Principi – arcipelago del mar di Marmara, Turchia
 Stazione di Genova Piazza Principe – principale stazione ferroviaria di Genova
 Principe del Foro - si usa per indicare l'avvocato più famoso di un determinato tribunale.